Caka steht für:

 die Großgemeinde Caka (茶卡镇, Chaka) im Kreis Ulan in der chinesischen Provinz Qinghai, siehe Caka (Ulan),
 die Gemeinde Čaka in der Slowakei, siehe Čaka.